Константи́н Замя́тин:
 
 
 Замятин, Константин Юрьевич — секретарь Молодёжной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН), исследователь Института прав человека Обу академии (Турку), докторант университета Хельсинки. Удмурт.